Campigny (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Campigny (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia